KFP steht für:
 den Katasterfestpunkt, eine alternative Bezeichnung für den Aufnahmepunkt
 den IATA-Code des False Pass Airport in False Pass, Alaska
 die deutsche Eventagentur KFP, siehe KFP (Unternehmen)
 die Dateiendung .kfp für das Acrobat Preflight Profil in Adobe Acrobat
 die osttimoresische Behörde Komisaun Funsaun Públik, siehe Comissão da Função Pública

kfp steht für:
 Korwa (ISO-639-3-Code), eine der beiden Varietäten des Korwa-Dialektkontinuums, einer der Munda-Sprachen in Indien

KFP